Тур де Франс 2022 — 109-ий випуск шосейного гранд-туру Тур де Франс дорогами Франції. Перегони проходять з 26 червня по 18 липня 2021 року в рамках Світового туру UCI 2022.

Учасники

UCI WorldTeams 
 AG2R Citroën Team
 Astana–Premier Tech
 Bora–Hansgrohe
 Cofidis
 Deceuninck–Quick-Step
 EF Education–Nippo
 Groupama–FDJ
 Ineos Grenadiers
 Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux
 Israel Start-Up Nation
 Lotto–Soudal
 Movistar Team
 Team Bahrain Victorious
 Team BikeExchange
 Team DSM
 Team Jumbo–Visma
 Team Qhubeka NextHash
 Trek–Segafredo
 UAE Team Emirates

UCI ProTeams 

 Alpecin–Fenix
 Arkéa–Samsic
 B&B Hotels p/b KTM
 Team TotalEnergies

Посилання 
  
 Тур де Франс 2022 на FirstCycling 

Тур де Франс
Спортивні події 2022
Липень 2022
2022 у французькому спорті